Harold ist eine Vornamensvariante von Harald, die insbesondere im englischsprachigen Raum verbreitet ist. 

Harold ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Harold (* 1966), englischer Snooker-Spieler
 Edmund von Harold (1737–1808), irisch-deutscher Schriftsteller
 Gale Harold (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler

Vorkommen in Kultur:
 Childe Harold’s Pilgrimage, Versepos von Lord Byron
 Harold en Italie, Sinfonie mit konzertanter Viola von Hector Berlioz, die von Lord Byrons Epos inspiriert wurde.
 Harold (Film), US-amerikanische Filmkomödie
 Harold und Maude, Film, 1971
 Hide the Pain Harold, Meme

Außerdem:
 Harold (Mondkrater)
 Harold Byrd Mountains, Gebirge im Marie-Byrd-Land
 Zyklon Harold, 2020

Harold ist der Name folgender Orte:
 Harold (Gemeinde Friesach), Ortschaft der Gemeinde Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Harold (Florida), Ort im US-Bundesstaat Florida

Siehe auch
 Harrold
 Herold